Mariannenplatz ist der Name folgender Plätze:

 Mariannenplatz (Berlin), Platz in Berlin-Kreuzberg
 Mariannenplatz (München), Platz in der Münchner Altstadt
 Mariannenplatz (Band), Musikgruppe aus Berlin